

Населені пункти та їхні частини

 Рембово — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Рембово — село в гміні Яново Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

 Рембово — село в гміні Вишоґруд Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Рембово — село в гміні П'яскі Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Рембово — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Рембово — частина села Славенцинек у гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Рембово — осада в гміні Потенґово Слупського повіту Поморського воєводства
 Рембово — лісова осада в гміні Клодава Ґожовського повіту Любуського воєводства

Примітки